Estado Novo (portugiesisch für „Neuer Staat“) steht für:

 Estado Novo (Portugal), die Diktatur von António Salazar in Portugal von etwa 1930 bis 1974
 Estado Novo (Brasilien), die Diktatur von Getúlio Dornelles Vargas in Brasilien von 1930/1937 bis 1945

Siehe auch:
 Franquismus (Estado Nuevo), Zeit des Franquismus in Spanien von 1936/1939 bis 1976/1977